Chiquimula (departement), een departement van Guatemala
 Chiquimula (stad), de hoofdstad van het departement
 Chiquimula (vulkaan), een vulkaan in Guatemala